Dan Koppen (1979) – ex giocatore di football americano statunitense
 Lene Køppen (1953) – ex giocatrice di badminton danese
 Otto C. Koppen ((1901–1991) – ingegnere statunitense
 Theo Koppen, propr. Theodore C. Koppen (1870-1953) – lottatore statunitense

Pagine correlate 
Köppen